Ad-Damazin (), Alternativschreibung Ed Damazin, ist die Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates an-Nil al-azraq (Blauer Nil).

Lage 
Die Stadt liegt im Südosten Sudans, rund 470 km von Khartum entfernt, am westlichen Ufer und am Nordende des durch den Roseires-Damm aufgestauten Blauen Nils.

Bevölkerung 
Ad-Damazin hat 212.782 Einwohner (Berechnung 2007).

Bevölkerungsentwicklung:

Stadtbild und Wirtschaft 
Ad-Damazin ist eine in den 1960er Jahren mit dem Bau des Roseires-Damms neu angelegte weitläufige Stadt, die seit Ende des Bürgerkrieges 2005 von der NCP der Regierung in Khartum und der südsudanesischen SPLM gemeinsam verwaltet wird.

Durch den 16 Kilometer langen Roseires-Damm im Nord-Osten von ad-Damazin wurde eine großflächige Bewässerung möglich, die das landwirtschaftliche Potenzial der Region steigerte. Als Folge entstanden in der Stadt Mühlen für Getreide und Ölsamen, sowie eine Zucker-Raffinerie.

Infrastruktur 
Es gibt einen nationalen Flughafen und eine Asphaltstraße über Sannar nach Khartum. Die zum Bau des Staudamms angelegte Eisenbahnlinie nach Sannar ist nicht mehr in Betrieb.

Klimatabelle

Literatur 
 Mohamed El Hadi Abu Sin, Mohamed Osman El Sammani, Moawia M. Mustafa Garja: Blue Nile integrated agricultural development Ed Damazin. A socio-economic study and a strategy for development of the nomadic groups of the project area. Democratic Republic of the Sudan, Ministry of Agriculture, Khartum 1984.

Einzelnachweise 

Ort im Sudan
Ort in Afrika
An-Nil al-azraq